Andrew Weaver, coureur cycliste américain, 
 Andrew J. Weaver, personnalité politique canadienne.